liszaj

Zobacz też 
 Licheń
 Lychen
 porosty